Mistrzostwa Strefy Pacyfiku w Curlingu 2008 rozgrywane były w dniach 2-9 listopada 2008 w nowozelandzkim Naseby. W rywalizacji uczestniczyło 11 drużyn z 6 krajów.

Reprezentacje Chin obroniły poprzednie tytuły mistrzowskie, do mistrzostw świata kobiet zakwalifikowały się również Koreanki (jako gospodynie MŚ miały zapewnioną kwalifikację) a do mistrzostw mężczyzn Japończycy.



Kobiety

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinał

Round Robin 
 Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
2 listopada 2008; 16:30

Sesja 2. 
3 listopada 2008; 8:00

Sesja 3. 
3 listopada 2008; 16:00

Sesja 4. 
4 listopada 2008; 10:00

Sesja 5. 
4 listopada 2008; 19:00

Sesja 6. 
5 listopada 2008; 12:00

Sesja 7. 
5 listopada 2008; 20:00

Sesja 8. 
6 listopada 2008; 14:30

Sesja 9. 
7 listopada 2008; 8:00

Sesja 10. 
7 listopada 2008; 16:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinał

1-4 

8 listopada 2008; 19:00

8 listopada 2008; 14:00

8 listopada 2008; 9:00

2-3 

8 listopada 2008; 14:00

8 listopada 2008; 9:00

Round Robin 
 Klasyfikacja po Round Robin

Sesja 1. 
2 listopada 2008; 12:30

Sesja 2. 
2 listopada 2008; 20:30

Sesja 3. 
3 listopada 2008; 12:00

Sesja 4. 
3 listopada 2008; 20:00

Sesja 5. 
4 listopada 2008; 14:30

Sesja 6. 
5 listopada 2008; 8:00

Sesja 7. 
5 listopada 2008; 16:00

Sesja 8. 
6 listopada 2008; 10:00

Sesja 9. 
6 listopada 2008; 19:00

Sesja 10. 
7 listopada 2008; 12:00

Bibliografia

Zobacz też 
 Sezon 2008/2009 w curlingu

2008
2008 w curlingu
2008 w Nowej Zelandii
Curling w Nowej Zelandii
Otago